Заполя́рный — название населённых пунктов в России:

 Заполярный — город в Печенгском районе Мурманской области.
 Заполярный — посёлок городского типа в городском округе Воркута Республики Коми.
 Заполярный — посёлок городского типа в Надымским районе Ямало-Ненецкого автономного округа.

См. также 
 Заполярье
 Заполярный (рудник) — рудник на месторождении сульфидных медно-никелевых руд Норильск-1 на Таймыре
 Заполярный район — муниципальное образование в Ненецком автономном округе